John Owen (1560-1622) – angielski poeta
 John Owen (1616-1683) – angielski doktor teologii, pastor, największy reformator XVII w.
 John Owen (1787–1841) – amerykański polityk, gubernator Karoliny Północnej
 John Owen (1827-1901) – angielski pastor, szachista
 John Owen Dominis (1832-1891) – amerykański polityk, książę Hawajów